

Persone

Jonasson
Andrea Jonasson (1942) – attrice teatrale tedesca
Jonas Jonasson (1961) – giornalista e scrittore svedese
Sven Jonasson (1909-1984) – calciatore svedese

Jónasson
Hallgrímur Jónasson (1986) – calciatore islandese
Hermann Jónasson (1896-1976) – politico islandese
Jón Örn Jónasson (1923-1983) – calciatore islandese
Ögmundur Jónasson (1948) – politico islandese